Това е списък на страните спрямо най-високата им точка над морското равнище.

Бележки 

Списъци на страни